Willaert ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Willaert (um 1490–1562), flämischer Komponist, Begründer der venezianischen Schule
 Ferdinand Willaert (1861–1938), belgischer Maler von Porträts, Landschaften, Stadtansichten und exotischen Szenen
 Joseph Willaert (1936–2014), belgischer Maler

Siehe auch:
 Willard
 Willert